Der Sonntag ist der Name folgender Wochenzeitungen:
 Der Sonntag (Badische Zeitung), Sonntagszeitung der Unternehmensgruppe Badisches Pressehaus
 Der Sonntag (Limburg), Kirchenzeitung für das Bistum Limburg
 Der Sonntag (Sachsen), Wochenzeitung für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens
 Der Sonntag (Wien), katholische Wochenzeitung der Erzdiözese Wien
 Der Sonntag (Wochenzeitschrift), von 1934 bis 1938 erschienene österreichische Wochenzeitschrift
 Der Sonntag, kostenlose Sonntagszeitung im Verbreitungsgebiet der Karlsruher Badischen Neuesten Nachrichten
 Der Sonntag, bis 2013 Name der Schweizer Sonntagszeitung Schweiz am Sonntag

weitere Wochenzeitungen unter dem Titel Sonntag:
 Sonntag (Wochenzeitung), kulturpolitische Wochenzeitung in der DDR
 Sonntag (Wochenzeitschrift), katholische Schweizer Familienzeitschrift
 Sonntag, früherer Name der Schweizer Sonntagszeitung Der Sonntag, ab 2013 Schweiz am Sonntag